La Mort dans l'âme, roman de Jean-Paul Sartre (1949) ;
 La Mort dans l'âme, téléfilm français de Xavier Durringer (2018).